Фінал Кубка європейських чемпіонів 1960 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1959—1960 років, у якому зустрілися іспанський «Реал Мадрид» та німецький «Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні)». Матч відбувся 18 травня 1960 року на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Перемогу з рахунком 7:3 здобув «Реал Мадрид».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1959-60 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1960 на transfermarkt 

1960
1960 у футболі
1960
Травень 1960